Доносо () — испанская фамилия. Известные носители:

 Доносо, Герман (1902—1987) — чилийский дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел Чили.
Доносо, Педро (1944—2001) — чилийский шахматист.
 Доносо, Хосе (1924—1996) – чилийский писатель и журналист.
 Доносо Кортес, Хуан (1809—1853) — испанский мыслитель и государственный деятель.